«Гро́нинген» () — нидерландский футбольный клуб из одноимённого города. Был основан 16 июня 1971 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Хитачи Капитал Мобилити», вмещающем 22,5 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 12-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является 3-е место в сезоне 1990/91. В 2015 году клуб впервые выиграл Кубок Нидерландов.

История 
26 января 1921 года была основана Гронингенская футбольная и атлетическая ассоциация (). 16 июня 1971 года был учреждён футбольный клуб «Гронинген», ставший её преемником. В сезоне 1971/72 «Гронинген» впервые выступал в Эредивизи и занял 12-е место. Через 2 года занял последнее место и выбыл в Первый дивизион.

В 1983 году впервые участвовал в Кубке УЕФА: в первом круге «Гронинген» прошёл мадридский «Атлетико» с общим счётом 4:2, во втором уступил миланскому «Интернационале» 3:5. В Кубке Нидерландов 1988/89 дошёл до финала, где проиграл ПСВ со счётом 1:4. Благодаря этому «Гронинген» смог выступить в Кубке обладателей кубков 1989/90, где дошёл до второго круга.

С ноября 2002 по 2010 год главным тренером команды являлся Рон Янс, который в 2010 году возглавил «Херенвен», отдав в общей сложности 8 лет клубу с севера Нидерландов.

Принципиальные соперники: «Твенте», «Херенвен» («Северное дерби»).

Основной состав 
 На сезон 2022/23.

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Йохан Нескенс
  Рональд Куман
  Эрвин Куман
  Михаэл Рейзигер
  Вирджил Ван Дейк
  Луис Суарес
  Бруно Сильва

Главные тренеры

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Нидерландов: 1990/91
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2014/15
 Финалист Кубка Нидерландов: 1988/89
 Финалист Суперкубка Нидерландов: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте fcgstats.nl
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
Спорт в Гронингене